Tianhan, ou T’ien-han (chinois traditionnel :  ; simplifié : ) est un nom correspondant à plusieurs ères chinoises :
 Tianhan (100-97 av. J.-C.), huitième ère de l'empereur Wudi des Han ;
 Tianhan (917), cinquième ère de l'empereur Wang Jian des Shu antérieurs.